Maundia triglochinoides – gatunek byliny z monotypowego rodzaju Maundia F. v. Mueller, Fragm. 1: 22. Mar 1858 wyodrębniony w systemie APG IV w osobną rodzinę Maundiaceae Nakai, Chosakuronbun Mokuroku [Ord. Fam. Trib. Nov.]: 213. 20 Jul 1943. Występuje na mokradłach, rośnie w płytkiej słodkiej wodzie wzdłuż wschodnich wybrzeży Australii w stanach Queensland i Nowa Południowa Walia. W obu stanach jest gatunkiem narażonym na wymarcie.

Morfologia 
 Pokrój Bylina z kłączem o średnicy ok. 5 mm, z którego końca wyrastają wynurzone, wzniesione liście. Liście są trójkątne na przekroju i osiągają do 80 cm długości oraz do 10 mm szerokości. 
 Kwiaty Zebrane w wyrastający z kłącza kłosowaty kwiatostan o długości 10 cm i szerokości 2,5 cm. Kwiaty ułożone są na nim po 3 w okółkach i pozbawione przysadek. Okwiat składa się z dwóch listków. Pręcików jest 6 i rozwijają się one w dwóch okółkach po 3. Zalążnia powstaje z czterech owocolistków, które początkowo są wolne i dopiero z wiekiem się zrastają. Zalążnia osiąga 6–8 mm długości, a końce owocolistków pozostają wolne i wyciągnięte w rozpostarte dzióbki.
 Owoce Zamknięte, nierozpadające się rozłupki.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

Przypisy 

Żabieńcowce